Robert Léon Henri Fourrey, acteur metteur en scène, dramaturge et réalisateur français, homme de théâtre.
 René Fourrey, évêque catholique français.

Lien externe 
 

Patronyme bourguignon